Дворец Независимости:
 Дворец Независимости (Минск)
 Дворец Независимости (Астана)
 Дворец независимости (Хошимин)